Браћа Боб и Мајк Брајан су освојили турнир. У финалу су победили Марсела Гранољерса и Марка Лопеза са 6:3, 6:4.

Овом победом браћа Брајан су освојила стоту ATP титулу. Постали су најуспешнији пар у опен ери на Отвореном првенству САД и изједначили су рекорд Ричарда Сирса и Џејмса Двајта из осамдесетих година 19. века. До сада су најуспешнији на овом турниру, у игри парова, били Боб Луц и Стен Смит са четири титуле. Поправили су властити рекорд када су у питању освојени гренд слем турнири на шеснаест и сезоне у којима су освојили барем један гренд слем турнир на десет.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Резултати турнира на сајту atptour.com

Референце 

Отворено првенство САД у тенису 2014.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — мушки парови